Томас, Дональд: Томас, Доналд Алан (1955) — американский астронавт.
 Томас, Дональд Майкл (1935) — британский писатель, поэт, переводчик.
 Томас, Дональд — багамский легкоатлет, чемпион мира.